Пінас — вид вітрильного судна.
 Пінас — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.